Того року турнір вперше відбувся в статусі WTA International.

Ана Конюх виграла титул, у фіналі перемігши Моніку Нікулеску з рахунком 1–6, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Aegon Open Nottingham, жінки, одиночний розряд
2015